August Debunne, Belgisch politicus
 Georges Debunne, Belgisch vakbondsman
 Oscar Debunne, Belgisch politicus